

Persone 
 Antoine Lumière – pittore, fotografo e uomo d'affari francese
 Auguste e Louis Lumière – imprenditori e cineasti francesi

Personaggi immaginari 
 Lumière – personaggio Disney de La bella e la bestia
 Lumière – personaggio del manga e anime Kiddy Grade

Altro 
 775 Lumière – asteroide della fascia principale
 Palais Lumière – palazzo di Venezia
 Premio Lumière – premio cinematografico
 Teatro Lumière – teatro di Firenze
 Lumiere – azienda di apparecchiature fotografiche